

En philosophie

Origine
L'origine du monde, dans les religions et les mythologies.

En science
En mathématiques, l'origine d'un repère est le point dont toutes les coordonnées sont nulles.
En ethnologie, il est question des origines ethniques et religieuses d'une population.

Audiovisuel

 Origines, série télévisée française ;
 Origine est le titre québécois du film Inception de Christopher Nolan sorti le  ;
 Origine (Gin-iro no kami no Agito) est un film d'animation de Keiichi Sugiyama sorti en 2006 ;
 Origines, épisode de la série télévisée Angel.

Littérature 
 Origine,, roman de Dan Brown (2017).

Voir aussi 
 , pour le mot anglais